Blood Ties (en anglais, « nœuds de sang » ou « liens de sang ») est le titre de :

Roman 

 , roman de Nigel Hinton publié en 2000 ;
 , roman de  publié en 2008.

Télévision

Série télévisée 

 Blood Ties, série télévisée canadienne diffusée du  et le  sur Lifetime.

Téléfilm 

 , titre anglais de , téléfilm de  diffusé en 1986 ;
 , téléfilm de Jim McBride diffusé en 1991.

Cinéma 

 , film américain de  et Peter Spirer sorti en 1994 ;

 , film singapourien de  sorti en 2009 ;
 , film franco-américain de Guillaume Canet sorti en 2013.

Voir aussi 
 
 
 Tie